«Venom» (с  — «Веном», в данном случае имя персонажа) — песня американского рэпера Эминема, написанная для саундтрека к одноимённому фильму 2018 года и вошедшая в его альбом Kamikaze. Она была выпущен в виде цифрового сингла 21 сентября 2018 года. После выхода альбома трек вошёл в чарты нескольких стран, попав в Топы-50 в США, Канаде и Австралии.

Производство 
30 августа 2018 года Эминем опубликовал 15-секундный тизер с названием «Веном», в котором «Е» поворачивается к «отзеркаленому E», используемому в качестве эмблемы Эминема. Семь часов спустя, 31 августа 2018 года, был выпущен ранее необъявленный альбом Эминема Kamikaze, последним треком которого был «Веном».
21 сентября 2018 года трек был выпущен в виде отдельного цифрового сингла на потоковых сервисах.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео было выпущено 5 октября 2018 года в качестве продолжения предыдущего клипа Эминема «Fall». В первой сцене показывают свидетеля, находящего ранее раздавленный компакт-диск «Revival». Открыв коробку, он находит полностью чёрный диск. Когда подъезжает и останавливается автобус, диск начинает вибрировать. Свидетель кладёт его в свою сумку и садится в автобус. Когда песня начинается, диск-симбиот ползёт по шее человека, заставляя его танцевать хип-хоп под песню, прежде чем он заразит водителя автобуса, выбрасывая его за дверь, который затем также начинает танцевать хип-хоп. Симбиот Эминем распространяется вокруг, заражая невинных прохожих (и собаку) и заставляя их наносить ущерб городу во время танцев. Во время первой части видео Эминем показан во время исполнения песни в тёмной комнате, одетый во всё чёрное. В последней сцене, после того, как симбиот стал одержимым, его последняя жертва превращается в самого Эминема, который исполняет последний припев, а затем превращается в самого Венома.

Живые выступления 
Во время эпизода ночной телевизионной передачи 15 октября 2018 года «Джимми Киммел в прямом эфире» Эминем исполнил песню на 103-м этаже Эмпайр-стейт-билдинга в Нью-Йорке. Спектакль был снят 6 октября 2018 года и был частью восьмиминутного видео, снятого Джеймсом Ларезе с участием мексиканско-американского комика Гильерма Родригеса. Музыкальное видео было снято на Google Pixel 3.

Отслеживание 
Цифровая дистрибуция

Позиция в чарте

Сертификации

Примечания 

Песни на английском языке
Синглы 2018 года
Песни 2018 года
Песни Эминема
Музыка серии фильмов о Веноме
Песни из кинофильмов
Песни, написанные Луисом Ресто